Mikolai Hegedüs János (1616/1617–1677) református lelkész, író
 Hegedüs János (1821–1894) teológiai tanár
 Hegedűs János (1858–1923) főjegyző, helytörténész, anyakönyvi felügyelő
 Hegedűs János (1996) labdarúgó
 Hegedűs János (1957) grafikus, festő, pedagógus